Als Schaltstück bezeichnet man:
einen Gang zwischen Endstück und Ausführungsgang einer Drüse, siehe Exokrine Drüse#Nach Ausführungsgangsystem
die Kombination aus beweglichen und festen Kontakt eines Schalters, siehe Schaltstück (Elektrotechnik)